Stawski ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Stawski (* 1990), englischer Badmintonspieler 
 Leif Stawski (* 1968), deutscher Schauspieler